US Open (tennis), het vierde grandslamtoernooi
 US Open (golf), een van de vier Major Championships
 US Open (9-ball)
 US Open (darts)
 US Open (schaken)
 US Open (bowling)
 US Open (badminton)

Zie ook 
 Lamar Hunt U.S. Open Cup, de Amerikaanse voetbalbeker.